Сен-Жерме́н-дю-Пер () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Изиньи-сюр-Мер. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14586.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 180 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 124 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 89 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 89 активных жителей работали 79 человек (41 мужчина и 38 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 35 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Жермен-дю-Пер 

Коммуны департамента Кальвадос